Овсец — название нескольких родов растений семейства Злаки: